Codocera är ett släkte av skalbaggar. Codocera ingår i familjen Ochodaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Codocera